Die Virslīga 1997 war die sechste Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren, seit deren Neugründung im Jahr 1992. Sie wurde vom Lettischen Fußballverband ausgetragen. Die Spielzeit begann am 12. April 1997 und endete am 8. November 1997.

Skonto Riga wurde zum sechsten Mal in Folge lettischer Meister.

Modus 
Nachdem der FK Starts Brocēni vor Saisonbeginn zurückzog, starteten mit Aufsteiger FK Ventspils und Relegationssieger FK Valmiera neun Vereine in die Saison. Diese spielten jeweils dreimal gegeneinander und bestritten insgesamt 24 Saisonspiele. Statt des Tabellenletzten verließen mit FK Lokomotīve Daugavpils (Auflösung) und FK Universitāte Riga (Rückzug) zwei Vereine am Saisonende die Liga.

Vereine 
 FK Vairogs Rēzekne → FK Rēzekne
 FK Baltika Liepāja → FK Liepājas Metalurgs

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1997